

Medaglie

Teste di serie

  Roberto Cammarelle (Quarti di finale)
  Magomedrasul Majidov (Campione)
  Filip Hrgović (Quarti di finale)
  Viktar Zueŭ (Quarti di finale)
  Roman Kapitonenko (Ottavi)

<li>  Zhang Zhilei (Ottavi)
<li>  Tony Yoka (Ottavi)
<li>  Juan Hiracheta (Sedicesimi)
<li>  Mohammed Arjaoui (Ottavi)
<li>  Erislandy Savón (Quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011